Britt Ekland (née en 1942), actrice suédoise ;
 Louise Ekland (née en 1978), animatrice de télévision britannique ;
  (né en 1944), sociologue américain.

Voir aussi